

Любеч — селище міського типу у Ріпкинському районі Чернігівської області

Любеч — село в Польщі в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Любеч-1 (Розсудів)
 Любек